El Torneig de Zagreb 2012, conegut com a PBZ Zagreb Indoors 2012, és un esdeveniment tennístic sobre pista dura que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La vuitena edició del torneig es va disputar entre el 28 de gener i el 5 de febrer de 2012 al Dom Sportova de Zagreb (Croàcia).

El tennista rus Mikhaïl Iujni va fer doblet imposant-se en les finals individuals i de dobles.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012